Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Seward () :
le comté de Seward, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Seward, situé dans l'État du Nebraska.